Narfe kan avse:

Narfe – Lokes och Sigyns son, se Vale och Narfe
Narfe – Natts far, se Nörve